Сы́воротка:
 Сыворотка крови — жидкая часть крови без форменных элементов и фибрина.
 Иммунная сыворотка — сыворотка крови человека или животного, иммунизированного каким-либо антигеном и содержащая антитела к нему.
 Молочная сыворотка — побочный продукт сыроваренного производства.
 Сыворотка — река в России, приток Сухоны.
 «Сыворотка правды» — условное название психоактивных веществ, используемых для получения скрываемых человеком сведений.

См. также 
 Сыроватка